Алексей Мельник:
 Мельник, Алексей Владимирович (род. 1961) — украинский тренер, мастер спорта.
 Мельник, Алексей Семёнович (1939—2012) — Герой Социалистического Труда.